Австралия на зимних Паралимпийских играх 2014 года, прошедших в Сочи, Россия, была представлена 9-ю спортсменами в 2 видах спорта. Со спортсменами также были 2 ведущих и 15 человек из штаба поддержки. Сборная выиграла две медали (обе - бронзовые и в горнолыжном спорте). Тоби Кейн выиграл медаль в горнолыжной суперкомбинации, а Джессика Галлахер (с ведущим Кристианом Гейгером) — в в гигантском слаломе для слабовидящих.

Выступления паралимпийской сборной Австралии в Сочи были омрачены смертью пара-сноубордиста , а также травмами Кэмерон Ральс-Рабула и Джоани Баденхорст, снявшихся с соревнований

Подготовка к Играм 
Чтобы отобраться на зимние Паралимпийские игры 2014, проходившие в Сочи, Россия, спортсмены участвовали в соревнованиях в Европе и США. В сентябре 2013, Австралия приняла у себя  среди инвалидов в . Австралийцы завоевали 3 золотые, 3 серебряные и бронзовую медаль стали третьими в общем медальном зачёте после США (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей) и Словакии (8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали). Австралийцы Митчелл Гурли и Кэмерон Ральс-Рабула выиграли золотые медали в турнире.

Три члена команды – Тоби Кейн, Кэмерон Ральс-Рабула и Митчелл Гурли undertook wind tunnel testing at Monash University in 2013 to assist them in determining their optimal aerodynamic position whilst skiing.

Инциденты с лыжниками перед Играми
Незадолго до Паралимпийских игр в сборной Австралии случились два инцидента с лыжниками.   умер вскоре после того как принял участие на чемпионате мира, Whilst Robinson's event was not included in the Games, he was an integral member of the Australian Paralympic snowboard team. Меньше чем за день после объявления Кэмерон Ральс-Рабулы знаменосцем на церемонии открытия, она травмировалась на тренировке. Из-за травмы Ральс-Рабула была вынуждена пропустить первые соревнования, но тем не менее надеялась выступить на любимой для неё дисциплине, слаломе, и в гигантском слаломе. Но 10 марта выяснилось, что у Кэмерон повреждение колена, и она пропустила соревнования.

Медали

Результаты

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Сноуборд-кросс

Женщины

Сноуборд-кросс

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет Австралии

Австралия